Jatirogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatirogo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jatirogo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar